Crotone (provincie), een Italiaanse provincie
Crotone (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
FC Crotone, een Italiaanse voetbalclub uit de stad Crotone

Zie ook
Kroton (doorverwijspagina)